Артеага има више значења:

 Општина Артеага (Коавила), општина у савезној држави Коавила у Мексику
 Артеага (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Артеага (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Артеага (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику